Høgholt har flere betydninger:
 Høgholt (Hørmested Sogn) – en herregård beliggende i Hørmested Sogn i Hjørring Kommune
 Høgholt (Visborg Sogn) – en gård beliggende i Visborg Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Høgholt Skov – skovområde beliggende i Visborg Sogn, Hadsund kommune